Alträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (24,3 ha)
Alträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,63 km²)
Alträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (2,17 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn